Родина вусачі (Cerambycidae Latreille, 1802) належить до надродини Церамбікоїдних у ряді твердокрилих. Вона розділяється на 7 підродин: парандрини (Parandrinae Latreille, 1802), прионіни (Prioninae Latreille, 1802), лептурини (Lepturinae Latreille, 1802), нецідаліни (Necydalinae (Latreille) Pascoe, 1864), спондиліни або асеміни (Aseminae Thomson, 1860), церамбіціни (Cerambycinae Latreille, 1802), ляміїни (Lamiinae Latreille, 1802).

Підродина Парандрини 

Tribus: Erichsoniini - Parandrini

Підродина прионіни 

Acanthinoderini -  
Acanthophorini - 
Aegosomatini - 
Anacolini - 
Cacoscelini - 
Callipogonini - 
Calocomini - 
Cantharocnemini - 
Ergatini - 
Eurypodini - 
Hopliderini - 
Macrodontiini - 
Macrotomini - 
Mallaspini - 
Meroscelisini - 
Prionini - 
Rhaphipodini -
Solenopterini - 
Tereticini - 
Vesperoctenini

Підродина лептурини 

 
Desmocerini - 
Encyclopini -  
Lepturini - 
Oxymirini - 
Rhagiini - 
Rhamnusiini - 
Teledapini - 
Xylosteini

Підродина спондиліни 

 
Anisarthronini - 
Asemini - 
Atimiini - 
Saphanini - 
Spondylidini

Підродина нецідаліни 

 
Necidalini

Підродина церамбіціни 
 

Achrysonini - 
Agallissini - 
Alanizini - 
Anaglyptini - 
Aphanasiini - 
Aphneopini - 
Auxesini - 
Basipterini - 
Bimiini - 
Bothriospilini - 
Brachypteromini - 
Callichromatini - 
Callidiini - 
Callidiopini - 
Cerambycini - 
Certallini - 
Childonini - 
Clytini - 
Compsocerini - 
Coptommatini -  
Curiini - 
Deilini - 
Dejanirini - 
Diorini - 
Distichocerini - 
Dodecosini - 
Dryobiini - 
Eburiini - 
Ectenessini - 
Elaphidiini - 
Eligmodermini - 
Erlandiini - 
Eroschemini - 
Eumichthini - 
Gahaniini - 
Glaucytini - 
Graciliini - 
Hesperophanini - 
Hesthesini - 
Heteropsini - 
Holopleurini - 
Holopterini - 
Hyboderini - 
Ibidionini - 
Ideratini - 
Lissonotini - 
Lygrini - 
Macronini - 
Megacoelini - 
Methiini - 
Molorchini - 
Mythodini - 
Necydalopsini - 
Neostenini - 
Obriini - 
Ochyrini - 
Oedenoderini - 
Oemini - 
Opsimini - 
Paraholopterini - 
Phalotini - 
Phlyctaenodini - 
Phoracanthini - 
Phyllarthriini - 
Piesarthriini - 
Piezocerini - 
Platyarthrini - 
Plectogastrini - 
Plectromerini - 
Pleiarthrocerini - 
Protaxini - 
Prothemini - 
Psebiini - 
Pseudocephalini - 
Psilomorphini - 
Pteroplatini - 
Pyrestini - 
Rhagiomorphini - 
Rhinotragini - 
Rhopalophorini - 
Rosaliini - 
Sestyrini - 
Smodicini - 
Spintheriini - 
Stenhomalini - 
Stenoderini - 
Stenopterini - 
Strongylurini -  
Tessarommatini -  
Thraniini - 
Thyrsiini - 
Tillomorphini - 
Torneutini - 
Trachyderini - 
Tragocerini - 
Trichomesini - 
Tropocalymmatini - 
Typhocesini - 
Unxiini - 
Uracanthini - 
Vesperellini - 
Xystrocerini - 
incertae sedis

Підродина ляміїни
 

Acanthocinini - 
Acanthoderini - 
Acmocerini - 
Acrocephalini - 
Acrocinini - 
Aderpasini -  
Aerenicini - 
Agapanthiini - 
Amphoecini -  
Ancitini - 
Ancylonotini - 
Anisocerini - 
Apomecynini - 
Astathini - 
Batocerini - 
Calliini - 
Ceroplesini - 
Cloniocerini -  
Colobotheini - 
Compsosomatini - 
Cyrtinini - 
Desmiphorini - 
Dorcadionini - 
Dorcaschematini - 
Elytracanthini - 
Enicodini -  
Eupromerini - 
Forsteriini - 
Gnomini - 
Gyaritini - 
Heliolini - 
Hemilophini - 
Homonoeini - 
Hyborhabdini - 
Lamiini - 
Laticraniini - 
Mauesini - 
Megabasini - 
Mesosini - 
Microcymaturini -  
Moneilemini - 
Monochamini - 
Morimonellini - 
Morimopsini - 
Nyctimenini - 
Obereini - 
Oculariini - 
Onciderini - 
Oncideropsidini - 
Onocephalini - 
Onychogleneini - 
Parmenini - 
Petrognathini - 
Phacellini - 
Phantasini - 
Phrynetini - 
Phymasternini - 
Phytoeciini - 
Pogonocherini - 
Polyrhaphidini - 
Pretiliini - 
Proctocerini - 
Prosopocerini - 
Pteropliini - 
Rhodopinini - 
Saperdini - 
Stenobiini - 
Sternotomini - 
Tapeinini - 
Tetraopini - 
Tetraulaxini - 
Theocridini -  
Tmesisternini - 
Tragocephalini - 
Xenicotelini - 
Xenofreini - 
Xenoleini - 
Xylorhizini - 
Zygocerini - 
incertae sedis

Література 

 Bousquet, Y.; Heffern, D.J.; Bouchard, P.; Nearns, E.H. 2009: Catalogue of family-group names in Cerambycidae (Coleoptera). Zootaxa, 2321: 1-80. Abstract & excerpt PDF
 Galileo, M.H.M.; Martins, U.R. 2010: New species of Cerambycinae (Coleoptera, Cerambycidae) from South America. Insecta mundi, (0115): 1-9. PDF

Вусачі
Систематика комах